Bol steht für:

 Bol, ein Bade- und Urlaubsort an der Südküste der kroatischen Insel Brač im mittleren Dalmatien
 Bol (Musik), eine Silbe, die als musikalische Merkhilfe oder Teil einer Notensprache verstanden werden kann
 Bol (Split), Stadtteil der kroatischen Stadt Split
 Bol (Tschad), eine Ortschaft im Tschad
 Bol (Südsudan), Ortschaft im Südsudan
 Bolus, in der Geologie und Malerei eine deutsche Bezeichnung für Erdpigmente aus Ton und Silikaten
 Burgstelle Bol, eine abgegangene Höhenburg auf dem Bergsporn Bol bei Dettingen unter Teck im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Bol (Tasse), große französische Tasse
 Bol (Lellwangen) (613,8 m), Berg bei Lellwangen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Bol (Reudern) (ca. 385 m), Vulkanschlot-Kuppe bei Reudern, Stadt Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Bol (Raidwangen) (348,0 m), Vulkanschlot-Kuppe bei Raidwangen, Stadt Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Bol ist der Familienname folgender Personen:
 Bol Bol (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 Cees Bol (* 1995), niederländischer Radrennfahrer
 Femke Bol (* 2000), niederländische Hürdenläuferin
 Ferdinand Bol (1616–1680), niederländischer Maler
 Gerrit Bol (1906–1989), niederländischer Mathematiker
 Hans Bol (1534–1593), flämischer Zeichner und Maler
 Jan Bol (* 1924), niederländischer Segler
 Jetse Bol (* 1989), niederländischer Straßenradrennfahrer
 Kerubino Kuanyin Bol (1948–1999), Rebellenführer im Süden des Sudan
 Manute Bol (1962–2010), sudanesischer Basketballspieler

 René Bol (* 1956), kanadischer Wasserballspieler
 Samuel Aru Bol (1929–2000), Politiker im Süden des Sudan
 Sebit Bol (* 1987), südsudanesischer Fußballspieler

BOL steht als Abkürzung für:

 AN/ALE-58 (auch BOL genannt), ein Täuschkörperwerfer für Kampfflugzeuge, wird von dem schwedischen Konzern Saab Avitronics produziert
 Barcode of life, verschiedene Projekte zum DNA-Barcoding
 Beginning of life, Kennwert eines Gerätes zum Beginn des Lebenszyklus, im Gegensatz zu End of life
 Bezirksoberliga, eine ehemalige Fußball-Spielklasse, in der Vergangenheit bestanden Bezirksoberligen in Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein
 BOL – Brasil Online, portugiesischsprachiges Portal mit Freemail- und Webdiensten
 bol.de, Bertelsmann Online, deutscher Versandhandel für Bücher und andere Medien
 Bolivien, Kfz-Kennzeichen

BO-L steht für:

 Departamento La Paz (Bolivien), nach ISO 3166-2

Siehe auch:
 Boll

BOL